In Cold Blood (in it. A sangue freddo ) può riferirsi a:

Cinema 
A sangue freddo (In Cold Blood) – film del 1967 diretto da Richard Brooks

Musica 
 In Cold Blood  – album di Jackie Mittoo del 1978
In Cold Blood  – album di Johnny Thunders del 1983
 In Cold Blood  – singolo di Johnny Thunders del 1983
In Cold Blood  – album dei Malevolent Creation del 1997
In Cold Blood – album di White Sea del 2014

Letteratura
A sangue freddo (In Cold Blood) – romanzo di Truman Capote del 1966

Televisione 
A sangue freddo (In Cold Blood) – film per la televisione del 1996 diretto da Jonathan Kaplan
 In Cold Blood  – episodio della prima stagione de I Tudors

Pagine correlate 
 A sangue freddo